Clow puede referirse a:

 Clow (Arkansas), un área no incorporada de Arkansas;
 Clow (Minnesota), municipio de Minnesota;
 Clow Reed, personaje ficticio de las series Sakura Card Captor, Tsubasa Chronicle y xxxHolic;
 la abreviatura de Clowesia, un género botánico y
 las cartas Clow, objetos ficticios del anime Cardcaptor Sakura.